!Liste K
Krater auf dem Mars/K